Емануил Благоев Попдимитров () е български общественик, писател, юрист и деец за национално освобождение от Македония.

Биография 
Попдимитров е роден в 1894 година в кайлярското село Емборе, тогава в Османската империя, днес Емборио, Гърция, в семейството на Благой Димитров. Завършва Софийския университет, специалност право. През Балканската война е доброволец в Македоно-одринското опълчение, в продоволствен транспорт на МОО. Взема участие в Първата световна война като запасен подпоручик. Попдимитров заема различни длъжности в Министерството на правосъдието след края на войната. В 1925 година става член на Национални комитет на Съюза на македонските братства, а в 1931 година става и негов председател.

Емануил Попдимитров е автор на стихосбирката „Песни за родната земя“ от 1929 година, в която споменава местности от Македония. Издава драматичната хроника „Цар Самуил“ в 1937 година.

Убит е от Лев Главинчев след Деветосептемврийския преврат в 1944 година.

Външни препратки

Бележки 

Родени в Емборе
Починали в София
Български подпоручици
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Български писатели от Македония
Български общественици от Македония
Български юристи от Македония
Български поети
Български офицери от Македония
Дейци на Македонските братства
Възпитаници на Софийския университет
Български съдии
Жертви на комунистическия режим в България
Български имигранти от Македония в София